

Lokalizacje

Estonia 
 Pala – wieś w Estonii, w gminie Pala
 Pala – wieś w Estonii, w prowincji Harjumaa, w gminie Kuusalu 
 Pala – wieś w Estonii, w prowincji Harjumaa, w gminie Kõue 
 Pala – wieś w Estonii, w prowincji Järvamaa, w gminie Türi
 Pala – miasto w Estonii
 Gmina Pala – gmina wiejska w Estonii

Pozostałe 
 Pala – miasto w Czadzie

Osoby 
 Libor Pala – czeski trener piłkarski
 Hubert Pala – polski piłkarz

Pozostałe 
 (1921) Pala – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Pala – szabla turecka
 Pala – włoska nastawa ołtarzowa XV-XVI w.

Zobacz też 
 Port lotniczy Pala
 Cimon della Pala